Der Mitropapokal 1972/73 war die 33. Auflage des Fußballwettbewerbs. Tatabányai Bányász gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen Čelik Zenica.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 27. Juni, das Rückspiel am 1. Juli 1973 statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1972/73
 Europapokal der Pokalsieger 1972/73
 UEFA-Pokal 1972/73

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1972/73 auf www.rsssf.com

1972/73
Fußballsaison 1972/73